Wilsonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wilsonville (Alabama)
Wilsonville (Illinois)
Wilsonville (Nebraska)
Wilsonville (Oregon)